Rizzolo ima više značenja:
 Rizzolo, Bergamo
 Rizzolo, Piacenza